Anton Luli (1910-1998), prêtre jésuite albanais.
 Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687), né Giovanni Battista Lulli, compositeur français d'origine italienne du .
 Folco Lulli (1912 - 1970), acteur italien du .
Lulli est un personnage de Bourgeois gentilhomme écrit  par Molière